Сезон ФК «Гранада» 2020-2021 -  87-й за ліком сезон футбольного клубу Гранада і його другий сезон після повернення до найвищої ліги іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей і Лізі Європи УЄФА. Сезон охопив проміжок часу від 20 липня 2020-го до 30 червня 2021 року, розпочавшись пізніше через пандемію Ковід-19.

Гравці

Склад першої команди

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Всі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 31 серпня 2020.

Копа-дель-Рей

Ліга Європи УЄФА

Кваліфікаційні раунди і раунд плей-оф

Груповий турнір 

Жеребкування групового етапу відбулося 2 жовтня 2020.

Плей-оф

1/16 фіналу
Жеребкування 1/16 фіналу відбулося 14 грудня 2020 року.

1/8 фіналу
Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 26 лютого 2021 року.

Чвертьфінал
Жеребкування чвертьфіналу відбулося 19 березня 2021 року.

Статистика гравців

Статистика гравців 
Востаннє оновлено 23 травня 2021

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-       
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|}

Бомбардири

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Гранада»
Гранада